Nørby kan henvise til såvel en række stednavne i Danmark som en række personer:

Stednavne 

 Nørby (Balling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Balling Sogn, Skive Kommune
 Nørby (Fjaltring Sogn) – en bebyggelse i Fjaltring Sogn, Lemvig Kommune
 Nørby (Glud Sogn) – en bebyggelse i Glud Sogn, Hedensted Kommune
 Nørby (Gørding Sogn) – en bebyggelse i Gørding Sogn, Holstebro Kommune
 Nørby (Hansted Sogn) – en bebyggelse i Hansted Sogn, Thisted Kommune
 Nørby (Husby Sogn) – en bebyggelse i Husby Sogn, Holstebro Kommune
 Nørby (Hygum Sogn) – en bebyggelse i Hygum Sogn, Lemvig Kommune
 Nørby (Jegindø Sogn) – en bebyggelse i Jegindø Sogn, Struer Kommune
 Nørby (Løjt Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Løjt Sogn, Aabenraa Kommune
 Nørby (Nordby Sogn) – en bebyggelse i Nordby Sogn, Fanø Kommune
 Nørby (Nysogn) – en bebyggelse i Ny Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Nørby (Rindum Sogn) – en bebyggelse i Rindum Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Nørby (Sønder Lem Sogn) – en bebyggelse i Sønder Lem Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Nørby (Tim Sogn) – en bebyggelse i Tim Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Nørby (Tved Sogn) – en bebyggelse i Tved Sogn, Thisted Kommune
 Nørby (Velling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Velling Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Nørby (Venø Sogn) – en bebyggelse i Venø Sogn, Struer Kommune
 Nørby (Visby Sogn) – en bebyggelse i Visby Sogn, Tønder Kommune

Personer 

 Carl Nørby - fodboldspiller i Esbjerg
 Einar Nørby - operasanger
 Ellen Trane Nørby - politiker, sundhedsminister for Venstre
 Ghita Nørby - skuespiller
 Lars Nørby Johansen - erhvervsleder
 Mads Nørby - skuespiller og instruktør
 Viggo Nørby - embedsmand, direktør for BRFkredit